Podsavezna nogometna liga Rijeka (također i kao Riječka podsavezna liga, Liga Riječkog nogometnog podsaveza) je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1955./56.  
Sudjelovalo je ukupno 12 klubova, a prvak je bio "Orijent" iz Rijeke.

Ljestvica 

 Crikvenica" i "Nehaj" Senj odustali prije kraja prvenstva, te su isključeni iz natjecanja 
 "Goranin" Delnice započeo natjecanje kao "Goran"

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Kvalifikacije za 2. liga 1956./57.

Povezani članci 
 Gradsko-kotarska liga Rijeka 1955./56.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Izidor Matovinović: Pola stoljeća "Orijenta", Rijeka, 1970., UDK: 796.332:061.2(497.5 Rijeka)"1919/1969"(067.5), str. 173–174. 
 Obrad Maleš i dr.: Nogometni klub "Opatija", Opatija : 1911-1981., Opatija, 1981., UDK: 796.332::061.2](497.5 Opatija)"1911/1981"(082), str. 60–61.  
 Petar Pavlić: Crikvenička nogometna kronika : naših '90 let, Crikvenica, 2009., UDK: 796.332(497.5), str. 58-50, 208–209.  
 Juraj Katalinić: Nogometni klub "Ogulin" : 1932. – 2012. : 80 godina, Ogulin, 2012., , str. 28. 
 Ante Kuntić i dr.: Sedamdeset i pet godina nogometa u gradu pod Nehajem 1920-1995, Senj, 1996., str. 58–60. 
 Marinko Lazzarich, Neka Bude Orijent 1919. – 2019., str. 354
 

1955-56 
Rijeka-1
1955-56 Rijeka